Hulhimendhoo kan verwijzen naar:

 Hulhimendhoo (Gaafu Alif-atol), een eiland van het Gaafu Alif-atol, Maldiven
 Hulhimendhoo (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven